Это список станций Варшавского метрополитена — системы линий метрополитена в Варшаве (Польша).

Первый участок Варшавского метрополитена был открыт 7 апреля 1995 года и состоял из одиннадцати станций. На данный момент в метрополитене действует 2 линии и 39 станций. Длина составляет 41,5 км.

Ниже представлен список станций.

Линии и станции

Строящиеся и планируемые станции

Ссылки 
  Istniejący odcinek metra
 Варшавское метро на сайте urbanrail.net

Варшавский метрополитен